Девушка — лицо женского пола, достигшее физической зрелости, но не состоящее в браке. Также ряд производных названий.

Фильмы 
 «Девушка» () — американо-мексиканская драма 1960 года, режиссёр Луис Бунюэль.
 «Девушка» () — итальянский фильм 1965 года, режиссёр Джузеппе Орландини.
 «Девушка» () — югославская военная драма 1965 года, режиссёр Младомир «Пуриша» Джорджевич.
 «Девушка» — сенегальский фильм 1969 года, режиссёр Махама Джонсон Траоре.
 «Девушка» () — итальянская драма 1974 года, режиссёр Марио Импероли.
 «Девушка» (Den muso) — малийская драма 1975 года, режиссёр Сулейман Сиссе.
 «Девушка» () — шведский триллер 1987 года, режиссёр Арне Маттсон.
 «Девушка» () — британский фильм 1996 года, режиссёр Дэвид Уитли.
 «Девушка» () — американская драма 2000 года, режиссёр Занде Цайг.
 «Девушка» () — чешская трагикомедия 2002 года, режиссёр Бенжамин Тучек.
 «Девушка» () — немецкая драма 2006 года, режиссёр Андреа Штака.
 «Девушка» () — шведская драма 2009 года, режиссёр Фредерик Эдфельдт.
 «Девушка» () — британская драма 2012 года, режиссёр Джулиан Джаррольд.
 «Девушка» (, Gâru) — японская драма 2012 года, режиссёр Ёсихиро Фукагава.
 «Девушка» («Девчонка») () — американско-мексиканская драма 2012 года, режиссёр Дэвид Райкер.
 «Девушка» фильм-драма производства США , режиссёр Чэд Фауст. 2020 год

См. также 
 
 
 Девичество